Lumea tăcerii se poate referi la:

 mai multe lucrări artistice ale oceanografului francez Jacques-Yves Cousteau
 Lumea tăcerii (Le Monde du silence) – o carte scrisă împreună cu  și James Dugan, publicată în 1953;
 Lumea tăcerii (Le Monde du silence) – un film coregizat împreună cu , lansat în 1956;
 Lumea tăcerii (Le Monde du silence) – cartea filmului, scrisă împreună cu  și publicată în 1957.

 alte lucrări cu același titlu
 Lumea tăcerii (Die Welt des Schweigens) – o carte a medicului și filozofului elvețian  care explică beneficiile tăcerii, publicată în 1948. 

Jacques-Yves Cousteau